Ženská dvouhra Monterrey Open 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čtyřnásobná šampionka turnaje Ruska Anastasija Pavljučenkovová, která se před zahájením odhlásila.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená světová trojka Garbiñe Muguruzaová ze Španělska, jež ve finále zdolala maďarskou turnajovou čtyřku a 39. ženu žebříčku Tímeu Babosovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–3. Poměr vzájemných zápasů 24letá Muguruzaová navýšila na 5–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour v celkově desátém kariérním finále. Muguruzaová do Monterrey přijela jako jediná členka elitní světové dvacítky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2018